Emil Frey peut faire référence à :
 Emil Frey (1838-1922), homme politique suisse ;
 Emil Frey (1889–1946), compositeur suisse ;
 Emil Frey, groupe suisse d'importation et de commerce d'automobiles.